Дженесі (округ, Мічиган)
 Дженесі (округ, Нью-Йорк)